Luisa Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel (en alemán, Luise Amalie von Braunschweig-Wolfenbüttel; Wolfenbüttel, 29 de enero de 1722 - Berlín, 13 de enero de 1780) fue princesa de Prusia y esposa del príncipe Augusto Guillermo de Prusia.

Biografía 
Luisa Amalia era hija de Fernando Alberto II, duque de Brunswick-Wolfenbüttel-Bevern y su esposa, la princesa Antonieta Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel. Ella nació en el Castillo Bevern cerca de Holzminden/Weser. Era la séptima de los catorce hijos. Sus padres eran primos segundos.

La corte de su padre era muy modesta para las condiciones de la época, sin embargo, Luisa Amalia pasó una infancia feliz en el Castillo Salzdahlum. Su hermana, Isabel Cristina, se casó con el príncipe heredero Federico de Prusia en 1733, el futuro rey Federico II, mientras que el 6 de enero de 1742 ella se casó con el hermano de este, Augusto Guillermo. Con este doble matrimonio el (ahora difunto) Rey Sargento Federico Guillermo I de Prusia había intentado demostrar su lealtad a la casa imperial de Viena. Como Federico II no tenía hijos, su marido era el sucesor del rey, lo que la hizo de facto princesa de Prusia. Como tal, la pareja llevó desde 1744 el título de príncipe y princesa de Prusia.

El 25 de septiembre de 1744 nació el primer hijo de Luisa Amalia, Federico Guillermo, que fue declarado príncipe heredero de Prusia y fue separado de sus padres a los tres años, para ir a la corte del rey Federico II en Berlín y prepararse para suceder al rey después de la muerte de su padre y su tío. 

El marido de Luisa Amalia tenía un carácter bastante bondadoso, pero débil. Sin embargo el matrimonio fue bastante infeliz. Augusto Guillermo le pidió a su hermano que disolviera su matrimonio, para que pudiera casarse con la doncella Sofía María de Pannwitz, a lo que Federico II se negó. Augusto Guillermo finalmente luchó por su hermano como un general en las guerras de Silesia, pero sufrió en la batalla de Kolín el 18 de junio de 1757 una severa derrota. Su hermano -el rey- luego lo humilló profundamente, por lo que se dice que el 12 de junio de 1758, Augusto Guillermo se murió de pura vergüenza. Aunque en realidad murió de un tumor cerebral. 

En su viudez, se le dio el Palacio del Príncipe de la Corona en Berlín. Luisa Amalia fue a vivir sola, además de su personal, al Castillo de Oranienburg hasta que falleció en 1780. Su hijo, Federico Guillermo, después de la muerte de Federico II el Grande, que tuvo lugar en 1786, ascendió al trono de Prusia con el nombre de Federico Guillermo II, lo que no vieron ni el padre ni la madre.

Descendencia 
Luisa Amalia y Augusto Guillermo tuvieron los siguientes hijos:
 Federico Guillermo II (1744-1797), rey de Prusia.
 Federico Enrique Carlos (1747-1767).
 Federica Guillermina (1751-1820), casada con Guillermo V de Orange.
 Jorge Carlos Emilio (1758-1759).

Títulos y estilos 
 29 de enero de 1722-6 de enero de 1742: Su Alteza Serenísima la duquesa Luisa Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel.
 6 de enero de 1742-13 de enero de 1780: Su Alteza Real la princesa Luisa Amalia de Prusia.

Referencias

Enlaces externos 

Nobles alemanas del siglo XVIII
Princesas de Prusia por matrimonio
Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel
Nacidos en Wolfenbüttel